Toppgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Toppgöl, Småland, sjö i Emmaboda kommun, 
Toppgöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn